Себастьян Жаннере (фр. Sébastien Jeanneret, нар. 12 грудня 1973) — швейцарський футболіст.
 П'єр Жаннере — французький архітектор.